Straith ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Straith (* 1990), kanadischer Fußballspieler
 Claire L. Straith (1891–1958), US-amerikanische Medizinerin